Вальков — русская фамилия; имеет женскую форму Валькова.

Известные носители:
 Вальков, Анатолий Иванович (1927—2003) — советский дипломат, посол в Таиланде.
 Вальков, Алексей Георгиевич (1901—н\д) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Ленина
 
 Вальков, Виталий Григорьевич (род. 1948) — председатель Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва.
 Вальков, Сергей Александрович (1924—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Вальков, Сергей Иванович (Сергей Лещина; 1964—1997) — российский бард, поэт.
 Вальков, Константин Анатольевич (род. 1971) — российский космонавт-испытатель.

Валькова 
 Валькова, Екатерина Игоревна (род. 1991) — российская дзюдоистка.

См. также 
 Вальково — название населённых пунктов в России.